Die Open Seguros Bolívar Bogotá 2008 waren ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. Juli 2008 in Bogotá stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2008 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 114 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 111 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 76 kB)

ATP Challenger Series 2008
ATP Challenger Bogotá